Wielka Dolina (Dolina Baliem) – dolina w Indonezji
 Wielka Dolina – dolina w Beskidzie Małym
 Wielka Dolina – dolina w Jawiszowicach będąca częścią Doliny Górnej Wisły
 Wielka Dolina – dolina w Lesku nad Sanem
 Wielka Dolina (Wydziorki) – polana w Pieninach
 Wielka Dolina – potok, dopływ potoku Rosocha w Gorcach